«Имам Шамиль. Осада Ахульго» — российский художественный фильм, снятый дагестанским режиссёром Магомедом Абдулкадыровым в 2019 году.

Сюжет 
В основу сюжета легли исторические события, имевших место в период Кавказской войны (1817—1864). Действия фильма происходят на Северном Кавказе в 1839 году. Царские войска штурмуют горное укрепление Ахульго. Горцы, под предводительством имама Шамиля, выдерживают длительную осаду, оказывая ожесточенное сопротивление численно превосходящим царским войскам.

В ролях 
 Хайбула Хасаев — имам Шамиль
 Евгений Сидихин — генерал Граббе
 Сергей Горобченко — Карл Врангель
 Константин Бутаев — хан Умахан старший
 Рамиль Сабитов —
 Хеда Тутаева — Майсарат
 Наби Ахмедов — Алибек Хириясул

Роли в эпизодах и массовых сценах исполнили артисты из Дагестана, Осетии и Ставропольского края.

Съемочная группа 
 Режиссёр: Магомед Абдулкадыров.
 Режиссёры-постановщики: Ислам Ханапиев, Константин Бутаев.
 Продюсер: Магомед Абдулкадыров.
 Сценарист: Магомед Абдулкадыров, Владимир Чеботаев.

Распространение 
Официальным дистрибьютером по прокату фильма является компания IGMAR.

Ссылки 
 https://m.imdb.com/title/tt15435636/
 https://eng.igmar.biz/product/the-siege-of-ahulgo/
 https://www.afisha.ru/movie/246424/ 
 https://www.proficinema.ru/picture-making/detail.php?ID=267452
 http://dagpravda.ru/obshestvo/imam-shamil-osada-ahulgo/ 
 https://ru.kinorium.com/2030973/
 http://www.rudata.ru/wiki/Имам_Шамиль._Осада_Ахульго_%28фильм%2C_2019%29
 https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/ahulgo_kino/
 https://www.interdag.ru/afisha/movies/4410
 https://m.kinobaza.online/video/01243576

Фильмы о Кавказской войне
Исторические фильмы России
Фильмы России 2019 года
Фильмы о Дагестане